Pasanisi ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rita Pasanisi (* 1949), italienische Synchronsprecherin und -regisseurin
 Emilio Pasanisi (1908–2000), italienischer Anwalt und Versicherungsvorstand
 Isabella Pasanisi (* 1955), italienische Synchronsprecherin und -regisseurin